Dieser Artikel behandelt die Ungarische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1972 in Belgien.

Qualifikation 

|}

Spielergebnisse

Viertelfinale 
!style="width: 5em" |3. Spiel
|| 2:1 (1:1)
|}

Ungarisches Aufgebot

Spiele Ungarns

Halbfinale

Spiel um Platz 3 

Ungarn
1972